Zana kan syfta på:
 Zana – ett kurdiskt förnamn

Personer

Förnamn
Zana Muhsen (född 1965), brittisk författare
Žana Lelas (född 1970), kroatisk basketspelare

Efternamn
Mehdi Zana (född 1940), kurdisk politisk aktivist
Leyla Zana (född 1961), kurdisk politiker